Gets ist der Name folgender Personen:
 Malcolm Gets (* 1964), US-Schauspieler 

Gets ist der Name folgender Orte:
 Les Gets, Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes 

GETS ist die Abkürzung für:
 GE Transportation Systems, ein Eisenbahnhersteller
 Government Emergency Telephone System, das regierungsinterne Notfall-Telefonsystem der USA
 Global Environment and Trade Study, Forschungseinrichtung an der Yale University (1994–2004)

GETS